Rock har flera betydelser: 

 Rockmusik – en modern  musikalisk och populärkulturell rörelse
 Rock'n'roll – den ursprungliga ungdomsorienterade musikgenren till den övriga rockmusiken
 Rock'n'roll (dans) – en tävlingsdans som utövas till bland annat 1950-talsrockmusik
 Rock – ett klädesplagg, se Ytterrock
 Fågel Rock – en jättelik fågel i persiska och arabiska sagor

Personer
 Kid Rock (född 1971), amerikansk rocksångare, artistnamn
 Rock Hudson (1925–1985), amerikansk skådespelare

Geografi
 Rock, Caerphilly – en ort i Caerphilly, Wales
 Rock, Cornwall – en ort i Cornwall, England
 Rock, Devon – en ort i Devon, England
 Rock, Neath Port Talbot – en ort i Neath Port Talbot, Wales
 Rock, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Rock, Somerset – en ort i Somerset, England
 Rock, West Sussex – en ort i West Sussex, England
 Rock, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England

TV-program 

 Rock!!!, ett musikprogram i SVT våren 2000

Se även
 Rock'n'roll (olika betydelser)

Efternamnsförgreningssidor